Зеликин — еврейская фамилия, образованная от мужского личного имени Зелик.

 Зеликин, Михаил Ильич (род. 1936) — советский и российский математик, профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН.
 Зеликин, Самарий Маркович (1931—2007) — советский кинорежиссёр и сценарист.